Сухлово — название нескольких населённых пунктов:

 Сухлово (Осиповичский район)

 Сухлово — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Сухлово — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Сухлово — деревня в Локнянском районе Псковской области, Самолуковская волость.
 Сухлово — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Вехнянская волость.
 Сухлово — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Макаровская волость.
 Сухлово — деревня в Островском районе Псковской области, Волковская волость.
 Сухлово — деревня в Палкинском районе Псковской области, Палкинская волость.
 Сухлово — деревня в Печорском районе Псковской области, Кулейская волость.
 Сухлово — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.
 Сухлово — деревня в Псковском районе Псковской области, Краснопрудская волость.
 Сухлово — деревня в Псковском районе Псковской области, Серёдкинская волость.
 Сухлово — деревня в Осташковском районе Тверской области.